Юнозеро — пресноводное озеро на территории Кяппесельгского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,6 км². Располагается на высоте 60,7 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на шесть километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С западной стороны озера вытекает река Юнозерка, впадающая в Малойгубу Онежского озера.

Острова на озере отсутствуют.

Населённые пункты и автодороги вблизи Юнозера отсутствуют. В трёх километрах к западу располагается старинная нежилая карельская деревня Кокорино.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018558.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Онежского озера
Озёра Кондопожского района